Polaritet kan syfta på:
 Polaritet – inom kemi dipolmomentet för en molekyl, se polär molekyl 
 Polaritet (fysik) – tecken (+ eller -) på elektrisk laddning eller spänningsskillnad;
 Polaritet (politik) - ett koncept som används för att förklara maktfördelningen inom ett internationellt system.

Se även
 Polär
 Opolär

bs:Polarnost
eo:Poluseco
hr:Polarnost
io:Polareso
id:Polaritas (fisika)
ja:極性
pt:Polaridade
simple:Polarity
sr:Поларност (физика)
sh:Polarnost